Harugrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Harugrundet (vid Grundsö, Ingå), Nyland, 
 Harugrundet (vid Älgsjölandet, Ingå), Nyland,

Se även
Haragrundet

Robotskapade Finlandförgreningar